Garitano est un patronyme d'origine basque notamment par :

 Ander Garitano (né en 1969), footballeur espagnol ;
 Asier Garitano (né en 1969), footballeur espagnol ;
 Gaizka Garitano (né en 1975), footballeur espagnol reconverti en entraîneur.

Homonymie de patronyme